Il doppio  dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Stephen Huss e Wesley Moodie.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Mardy Fish /  Mark Knowles (secondo turno, ritiro)

 Stephen Huss /  Wesley Moodie (finale) 
 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

Tabellone

Note 

U.S. Men's Clay Court Championships 2010
ATP World Tour 2010